Oldřich Svoboda, češki hokejist, * 28. januar 1967, Hradec Králové, Češka.

Svoboda je v češkoslovaški ligi branil za kluba Dukla Jihlava in HC Pardubice. Z Duklo Jihlava je v sezoni 1990/91 osvojil naslov državnega prvaka. V drugem delu kariere je branil tudi za klube TPS Turku, Reipas Lahti in Hermes Kokkola v finski ligi, HC Vítkovice, České Budějovice, Orli Znojmo in HC Liberec v češki ligi, ESC Moskitos Essen v nemški ligi ter Molot-Prikamje Perm v ruski ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.09
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 38
|
|
|
|
|
| 3.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 46
|
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 31
|
|
|
|
|
| 4.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
| 2.29
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 2
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.02
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 28
|
|
|
|
| 2
| 2.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 11
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.91
| .887
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.37
| .912
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 0
| 8
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 92/93
|
| 45
| 48
| 0
| 2
| 2
| 14
| 5.03
| .875
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.80
| .934
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 93/94
|
| 29
| 30
| 0
| 0
| 0
| 36
| 5.09
| .884
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hermes Kokkola
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 12
| 15
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.05
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
| 3.07
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
| 3.49
| .883
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.94
| .923
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.38
| .894
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 48
|
| 0
| 1
| 1
| 61
| 2.53
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 49
|
|
|
|
|
| 2.93
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 47
|
| 0
|
| 0
| 24
| 2.50
| .922
|
| 3
|
| 0
|
| 0
|
| 2.93
| .904
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 99/00
|
| 33
| 47
| 0
| 0
| 0
| 18
| 3.87
| .888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 00/01
|
| 50
|
|
|
|
|
| 2.61
| .928
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.41
| .924
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 01/02
|
| 47
|
|
|
|
|
| 2.56
| .929
|
| 7
|
|
|
|
|
| 3.65
| .920
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 02/03
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.00
| .946
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Ruska liga
| 02/03
|
| 16
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.31
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 03/04
|
| 38
|
|
|
|
| 46
| 2.64
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Hermes Kokkola
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti HC Orli Znojmo
Hokejisti Molot-Prikamje Perm
Hokejisti HC Liberec